

Произведения

Романы 
 1844 — Бедные люди
 1861 — Униженные и оскорблённые
 1866 — Преступление и наказание
 1866 — Игрок
 1868—1869 — Идиот
 1870—1872 — Бесы
 1874 — Подросток
 1878—1880 — Братья Карамазовы

Повести и рассказы

Повести 
 1846 — Двойник
 1847 — Хозяйка
 1848 — Слабое сердце
 1848 — Неточка Незванова
 1848 — Белые ночи
 1859 — Дядюшкин сон
 1859 — Село Степанчиково и его обитатели
 1860 — Записки из Мёртвого дома
 1864 — Записки из подполья
 1870 — Вечный муж
 1876 — Кроткая

Рассказы 
 1846 — Как опасно предаваться честолюбивым снам
 1846 — Господин Прохарчин
 1847 — Роман в девяти письмах
 1848 — Ползунков
 1848 — Честный вор
 1848 — Ёлка и свадьба
 1849 — Маленький герой
 1860 — Чужая жена и муж под кроватью
 1862 — Скверный анекдот
 1865 — Крокодил
 1873 — Бобок
 1876 — Мужик Марей
 1876 — Мальчик у Христа на ёлке
 1877 — Сон смешного человека
 1878 — Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга

Публицистика и критика, очерки 
 1847 — Петербургская летопись
 1861 — Рассказы Н.В. Успенского
 1862 — Зимние заметки о летних впечатлениях
 1873 — Маленькие картинки
 1876 — Столетняя
 1880 — Приговор
 1880 — Пушкин

Дневник писателя 
 1873 — Дневник писателя. 1873 год.
 1876 — Дневник писателя. 1876 год.
 1877 — Дневник писателя. Январь-август 1877 года.
 1877 — Дневник писателя. Сентябрь-декабрь 1877 года.
 1880 — Дневник писателя. 1880 год.
 1881 — Дневник писателя. 1881 год.

Стихотворения 

 1854 — Божий дар
 1854 — На европейские события в 1854 году
 1855 — На первое июля 1855 года
 1856 — На коронацию и заключение мира
 1864 — Эпиграмма на баварского полковника
 1864—1873 — Борьба нигилизма с честностью (офицер и нигилистка)
 1873—1874 — Описывать всё сплошь одних попов
 1876—1877 — Крах конторы Баймакова
 1876 — Дорого стоят детишки
 1879 — Не разбойничай, Федул

Неоконченное 
 Сбритые бакенбарды

Особняком стоит сборник фольклорного материала «Моя тетрадка каторжная», известный также под названием «Сибирской тетради», писавшийся Достоевским во время его каторги.

Примечания

Литература 
 
 

Произведения Фёдора Достоевского
Достоевский